A House Is Not a Home puede referirse a:
 A House Is Not a Home, una autobiografía escrita por Polly Adler en 1953.
 A House Is Not a Home, un filme estadounidense de 1964.
 A House Is Not a Home, una canción de Dionne Warwick compuesta para la película homónima en 1964.
 A House Is Not a Home, uno de los episodios de la serie de televisión estadounidense Gilmore Girls.